James Spratt ist der Name folgender Personen

* James Spratt (Offizier) (1771–1853), britischer Offizier
 James Spratt (Unternehmer) († 1880), amerikanischer Unternehmensgründer